Virgen de la Fuensanta puede hacer referencia a:
 Virgen de la Fuensanta, titular del santuario de su nombre en Villel, municipio de la provincia de Teruel, Aragón, España;
 Virgen de la Fuensanta, patrona principal de la ciudad de Murcia, Región de Murcia, España; se celebra el domingo siguiente al día 8 de septiembre.
 Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Córdoba (España).

Edificios religiosos 
 Santuario de la Virgen de la Fuensanta, situado en Algezares, municipio de Murcia, Región de Murcia, España;
 Santuario de la Virgen de la Fuensanta, situado en Córdoba, Andalucía, España.
 Santuario de la Virgen de la Fuensanta, situado en Huelma.
 Santuario de la Virgen de la Fuensanta, situado en Villel.